Armeniens førstedivision i fodbold 2011 var den 20. udgave af det armenske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra marts 2011 og blev afsluttet i november 2011.

Ulisses F.C. vandt deres første armenske mesterskab.

Tabel

Målscorer 
Kilde: ffa.am

Fodbold i 2011
Fodbold i Armenien